Le mute est un commutateur de sourdine ;
 MUTE est un réseau d'échanges de fichiers ;
 Mute, groupe de punk rock québécois ;
 Mute Records est un label de musique ;
 palm mute, technique de jeu pour la guitare ;
 Mute Math, groupe de pop-rock ;
 Mute, un film de science-fiction.